Oare – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Oare – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Oare – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)